Richard Bedford Bennett – premier Kanady
 Richard Bennett – amerykański gitarzysta
 Richard Rodney Bennett – angielski kompozytor
 Richard Bennett (ur. 1932) – żeglarz z Trynidadu i Tobago
 Richard Bennett – amerykański aktor